Илья Павлович Трайнин (26 декабря 1886 (7 января 1887), Рига — 27 июня 1949, Москва) — советский организатор кинопроизводства, директор объединённой Московской кинофабрики Совкино (1926—1930), правовед и общественный деятель, доктор государственных и правовых наук (1935), доктор юридических наук. Академик АН СССР (1939).

Биография 
Родился 26 декабря 1886 года (по новому стилю – 7 января 1887 года) в Риге в семье мелкого служащего. Окончив гимназию, попал под влияние революционно настроенной молодёжи. Посещал марксистские кружки, распространял прокламации, выступал в качестве агитатора, стал членом большевистской боевой дружины. В 1904 году вступил в РСДРП. Во время событий Первой русской революции в 1905 году участвовал в вооруженных выступлениях в Риге и был арестован, но тогда ему удалось бежать. На конспиративном собрании дружинников полиция арестовала его вторично. После семимесячного заключения в Риге он подлежал ссылке в Сибирь, но при содействии «Красного Креста» по причине молодости ссылка была заменена высылкой за границу.

В эмиграции работал на различных предприятиях, участвовал в рабочем движении, слушал лекции по международному праву в Нью-Йорке, Штутгарте, Цюрихе, Париже. В 1908 году нелегально пробрался в Польшу, но вскоре был вынужден бежать в Швейцарию. В 1908—1911 годах жил в Женеве, затем до 1917 года — в Париже. Посещал лекции в университете и в Высшей школе социальных наук, участвовал в различных кружках, публиковался в заграничных русских изданиях и в российской легальной профсоюзной прессе. В 1912 году был назначен секретарём заграничной группы «Вперёд», которая занималась доставкой нелегальной литературы в Россию. После Февральской революции в России 1917 года вернулся на родину.

В мае 1917 года приехал в Самару, работал в редакции газеты «Приволжская правда». В октябре 1917 года был избран членом Самарского ревкома, а позже возглавил Губпродкомиссариат. Одновременно стал членом Самарского городского и губернского исполкома Советов, где редактировал различные журналы.

В мае 1918 года, во время восстания Чехословацкого корпуса в Самаре предложил себя в качестве одного из парламентеров. После того как в начале июня 1918 года Самару заняли чехословаки и белогвардейцы, был арестован, четыре месяца сидел в тюрьме, чудом остался жив, был освобождён наступающими частями Красной армии.

После длительной проверки в губернской ЧК в мае 1919 года был назначен начальником Политпросвета Южной группы Восточного (позднее — Туркестанского) фронта. Затем служил заместителем начальника политотдела Туркестанского фронта, уполномоченным Реввоенсовета Заволжского военного округа по национальным делам.

С 24 августа 1920 года работал в Наркомате по делам национальностей РСФСР редактором и заведующим оргинструкторским отделом, заведующим издательским отделом, заведующим отделом национальных меньшинств. В 1922—1924 годах был редактором журнала «Жизнь национальностей».

В 1920—1924 годах преподавал в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

В 1923—1925 годах — председатель Главного репертуарного комитета Наркомата просвещения РСФСР. В июле 1924 года был утверждён членом художественного совета по кино при Главполитпросвете.

В 1925—1930 годах — член правления «Совкино» и с 1926 года по совместительству директор объединённой Московской кинофабрики «Совкино». Ответственный редактор киножурнала «Совкино», член правления «Пролеткино» (1926). В своих воспоминаниях Эсфирь Шуб писала о нём:
И. П. Трайнин — это, должно быть, был единственный директор, который никогда не требовал от режиссёров показа ему фильмов, пока режиссёры не находили это для себя возможным.

В 1928 году был подвергнут критике за «коммерческий уклон» кинопродукции «Совкино», в 1930 году — за отсутствие в кинокомпании производственной и экспериментальной базы для создания звуковых фильмов.

С 1931 года работал в Институте права АН СССР. В 1935 году ему была присвоена учёная степень доктора юридических наук. 28 января 1939 года был избран академиком АН СССР. С 1939 года — заместитель директора, в 1942—1947 годах — директор Института права АН СССР. С 1940 года также заведующий кафедрой государственного права Московского юридического института.

В 1940 году был назначен членом комитета по Сталинским премиям.

В 1943—1945 годах — член Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В 1942—1946 годах — заместитель, в 1946—1949 годах — академик-секретарь Отделения экономики и права АН СССР. В 1942—1948 годах — заведующий кафедрой и профессор государственного права Института международных отношений НКИД СССР. С 1948 года также заведующий кафедрой государственного права Военно-юридической академии.

В разное время также преподавал в Институте права красной профессуры, Московском юридическом институте Наркомюста СССР, в Военно-юридической академии, на юридическом факультете МГУ.
 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Библиография 
 С.С.С.Р. (Союз Советских Социалистических Республик) / И. П. Трайнин. – Москва: Красная новь, 1923. – 90 с.
 СССР и национальная проблема: (по национальным республикам и областям Советского Союза / И. П. Трайнин. – Москва: Красная новь, 1924. – 242, II с.
 Кино-промышленность и Совкино: По докладу на 8-й Конференции Моск. губрабиса (1925 г.) / И. Тройнин. – Москва: Киноизд-во Р.С.Ф.С.Р., 1925. – 32 с.
 Багровый год. (1871 г.): пьеса в 5 актах, 6 картинах: (Из эпохи Парижской коммуны): [На сюжет Люсьена Декава и М. Нозьера] / И. П. Трайнин. – Москва; Ленинград: Долой неграмотность, 1926. – 90 с.
 Кино на культурном фронте / И. П. Трайнин. – Москва: Теа-кинопечать, 1928 (Ленинград: госуд. тип. им. Евг. Соколовой). – 106, [3] с. 
 Искусство в культурном походе на востоке СССР / И. П. Трайнин. – Москва: Транспечать, 1930. – 75, [2] с.
 Испания до и после Апрельской революции / И. П. Трайнин ; Ком. акад. ИССП. – Москва; ОГИЗ; Ленинград: Московский рабочий, 1931. – 62, [2] с.
 Национальный вопрос в капиталистических странах и в СССР. – Москва: изд-во ЦК МОПР СССР, 1931. – 32 с.
 Национальный вопрос за рубежом и в СССР / И. Трайнин ; Секция национальной политики ИССП Комакадемии. – Москва: Парт. изд-во, 1932. – 71 с.
 Империализм на Дальнем Востоке и СССР / Комакад. Иссл. секция нац. политики. – Москва: Партиздат, 1932. – Обл., 182, [2] с.
 Современная Испания и ее национально-колониальные проблемы / ИССП Комакад. Нац. секция. – Москва: Партиздат, 1933. – 353, [3] с. 
 Пролог: [повесть] / И. Трайнин. – [Москва]: Мол. гвардия, 1934. – 269, [2] с.
 Бесправие и произвол в фашистской Германии / И. Трайнин. – Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1935 ([Москва]: типо-лит. им. Воровского). – Обл., 48 с.
 Баски в борьбе за свою национальную независимость / И. Трайнин. – [Москва]: Партиздат, 1937. – 46, [2] с.
 Братское содружество народов СССР. – [Москва]: Гос. изд-во полит. лит., 1938 (Образцовая тип.). – 64 с.
 Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа. Январь 1918 г. – [Москва]: Партиздат, 1938. – 71 с.
 Выборы в социалистическом и капиталистических государствах: на правах рукописи. – Москва: [б. и.], 1938. – 13 с.
 Что дала Советская власть народам СССР / под ред. А. Я. Вышинского. – [Москва]: Гос. изд-во полит. лит., 1938. – 72 с.
 Государство и коммунизм / Ин-т права, Академия наук СССР. – Москва: Юриздат, 1940. – 56 с.
 Гитлеровская партия, ее «идеология» и ее механизм / И. П. Трайнин; Ин-т права, Академия наук СССР. – Ташкент: Государственное изд-во УзССР, 1942. – 29 с.
 Гитлеровским преступникам не уйти от ответственности / И. Трайнин. – Москва: Госполитиздат, 1943. – Обл., 46 с.
 Великое содружество народов СССР / акад. И. Трайнин. – Москва: Молодая гвардия, 1945. – 62 с.
 Советская демократия в Великой Отечественной войне / акад. И. Трайнин. – Москва: Госполитиздат, 1945. – Обл., 63 с.
 Дружба народов - источник силы Советского государства : стенограмма лекции, прочитанной академиком Трайниным И. П. по циклу «Наша родина» в лектории для молодежи на Н-ском заводе в гор. Москве / Отд. пропаганды и агитации Центр. ком-та ВЛКСМ. – [Москва]: изд. и ф-ка изд-ва «Мол. гвардия», 1945. – 31 с.
 СССР – страна великого содружества народов / И. П. Трайнин. – Москва: Военное изд-во, 1947. – 61 с.
 Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад / акад. И. П. Трайнин; Акад. наук СССР. Ин-т права. – Москва; Ленинград: Изд. и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР в Л., 1947. – 307 с.

Награды и звания 
 3 ордена Трудового Красного Знамени (1944; 1945; 18.01.1947)
 медали
 Почётный доктор Пражского университета (1948)

Примечания

Литература 
 Илья Павлович Трайнин. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1948 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия права, вып. 2);

Ссылки 
 
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте «Историческая Самара»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Революционеры России
Большевики
Вперёдовцы
Члены КПСС
Персоналии:Мосфильм
Директора киностудий
Менеджеры культуры СССР
Юристы СССР
Специалисты по конституционному праву
Преподаватели Института красной профессуры
Преподаватели Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Профессора МГИМО
Преподаватели Военно-юридической академии РККА
Директора ИГП РАН
Почётные доктора Карлова университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище